Felice Scandone Basket Avellino, società di pallacanestro maschile. 
 Nuova Partenio Avellino, società di pallacanestro femminile.